Waimea es el nombre de dos localidades en Hawái (Estados Unidos):

  Waimea (condado de Hawái, Hawái); o
  Waimea (condado de Kauai, Hawái).